Летние Олимпийские игры 2012 (, , официально называются Игры XXX Олимпиады) — тридцатые летние Олимпийские игры, проходившие в Лондоне, столице Великобритании, с 27 июля по 12 августа 2012 года. Лондон стал первым городом, который принял игры уже третий раз (до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах). Талисманы игр — Венлок и Мандевиль.

Выбор города 

Приём заявок городов-кандидатов был завершён 15 июля 2003 года. К этому моменту желание принять у себя Игры выразили 9 городов: Гавана, Стамбул, Лейпциг, Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Париж и Рио-де-Жанейро.                                                                                                                                                                                                                                           

18 мая 2004 года Международный олимпийский комитет после оценки всех поданных заявок выбрал 5 городов, из которых предстояло сделать выбор на 117-й сессии МОК в июле 2005 года в Сингапуре — Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Париж и Лондон.

Кандидатура Лондона была выбрана 6 июля 2005 года. Единственным главой правительства, кто лично представлял заявку своей страны, стал в Сингапуре тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

На следующий день после объявления столицы Игр в Лондоне произошёл террористический акт — взрывы в метрополитене, унёсшие 52 жизни.

Страны-участницы 

В соревнованиях на летних Олимпийских играх 2012 года приняли участие спортсмены из 204 стран. 4 участника выступали под флагом МОК.

Организация

Инфраструктура

Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности Олимпийских игр были приняты беспрецедентные меры. Было задействовано в общей сложности 40 тысяч человек, включая 14 тысяч полицейских и 17 тысяч военнослужащих. Правительство Великобритании использовало в целях безопасности военную технику вплоть до зенитно-ракетных комплексов «Рапира». Бюджет безопасности Олимпиады-2012 составил порядка 585 миллионов фунтов стерлингов.

Спортивные объекты 

В пределах Большого Лондона располагалось большинство спортивных объектов, поделённых на три зоны — олимпийскую, в Олимпийском парке, речную (вдоль реки Темзы на востоке города) и центральную, в центре и на западе региона.

Олимпийский парк 
 Олимпийский стадион — лёгкая атлетика, церемонии открытия и закрытия
 Водный центр — все водные виды спорта, кроме плавания на открытой воде
 Лондонский велопарк — велотрек и BMX
 Ривербанк арена — хоккей на траве
 Баскетбольная арена — баскетбол, гандбол
 Коппер бокс — гандбол, современное пятиборье
 Олимпийская деревня Лондона

Речная зона 
 ExCeL London (Выставочный центр Лондона) — бокс, фехтование, дзюдо, настольный теннис, тхэквондо, тяжёлая атлетика и борьба
 Арена O2 и Арена Гринвич — бадминтон, баскетбол, все виды гимнастики. На время проведения соревнований будут называться Северная арена Гринвича 1 и 2 соответственно.
 Гринвичский парк — конный спорт и часть современного пятиборья
 Казармы королевской артиллерии — стрельба

Центральная зона 
 Уэмбли — футбол
 Арена Уэмбли — бадминтон, художественная гимнастика
 Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — теннис
 Лордс крикет граунд — стрельба из лука
 Риджентс-парк — велошоссе
 Плац-парад конной гвардии — пляжный волейбол
 Гайд-парк — триатлон и плавание на открытой воде
 Эрлс Корт — волейбол

За пределами Лондона 
За чертой города располагались несколько спортивных стадионов. В пяти городах Великобритании стадионы приняли у себя матчи предварительных соревнований по футболу:
 Хэмпден Парк, Глазго;
 Миллениум, Кардифф;
 Олд Траффорд, Манчестер;
 Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл;
 Стадион города Ковентри, Ковентри.
Также вне Лондона расположились следующие объекты:
 Центр гребного слалома Броксбурна, Уэлтэм Кросс;
 Дорни-Лейк, Дорни — академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ;
 Национальная академия парусного спорта Уэймута и Портленда, остров Портленд;
 Загородный парк Хадли, недалеко от замка Хадли — маунтин-байк.

Символы

Эмблема 

Изображение состоит из четырёх частей в виде неправильных многоугольников, которые символизируют цифры года Олимпиады — «2», «0», «1», «2». В одну из частей включено слово «London», а в другую — изображение олимпийских колец. Эмблема доступна в четырёх цветовых вариантах: синем, зелёном, оранжевом и жёлтом. Логотип разрабатывался около года компанией Wolff Olins и стоил 400 тысяч фунтов стерлингов. В феврале 2011 года власти Ирана заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры 2012, так как логотип Олимпиады-2012 стилизован под слово Zion — Сион. Глава иранского Олимпийского комитета Бахрам Афшарзадех назвал логотип «расистским». Также публиковались высказывания, что логотип Олимпиады похож на свастику.

Талисманы 

Талисманы Игр были объявлены 19 мая 2010 года. Ими стали, по заявлениям авторов, две капли стали из Болтона по имени Венлок и Мандевиль. Они названы в честь города Мач-Венлок, в котором прошли первые соревнования наподобие Олимпийских игр, и госпиталя городка Сток-Мандевиль, где прошли первые на территории Великобритании соревнования наподобие Паралимпийских игр. У обоих талисманов по одному глазу, и на них нарисованы логотипы Игр (на Венлоке — логотип Олимпиады, на Мандевиле — Паралимпиады).

Медали 
Диаметр одной медали составил около 85 миллиметров и 7 миллиметров в толщину, масса одной награды — 375–400 граммов. Это самые большие медали в истории Игр, информирует Sky Sports. Всего к Олимпиаде было выпущено примерно 2100 медалей.

На аверсе медали на фоне афинского стадиона Панатинаикос (каким он был в древности) изображена Богиня Победы Ника с пальмовой ветвью в левой руке и лавровым венком в правой (использован дизайн, созданный флорентийским художником Джузеппе Кассиоли (Giuseppe Cassioli, 1865–1942), который выиграл конкурс, объявленный Международным олимпийским комитетом в 1921 году). Вверху помещены надпись «XXX Olympiad London 2012» («XXX Олимпиада Лондон 2012») и пять Олимпийских колец. На реверсе представлена эмблема Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне как «новое архитектурное выражение, метафора современного английского города». На стилизованных цифрах 2012 нанесены надпись London и пять Олимпийских колец. Пересекающиеся прямые символизируют единство спортсменов, как бы излучающих энергию, а река Темза символизирует столицу Великобритании.

Автором всего проекта стал дизайнер Дэвид Уоткинс (David Watkins).

Гимн 
Официальным гимном Олимпиады в Лондоне стала песня Survival () группы Muse. Песня прозвучала во время открытия Олимпиады, а также на всех церемониях награждения спортсменов. Песня стала главной темой и для международных телевизионных заставок-Олимпийских игр.

Финский профессор физкультурной социологии Ханну Итконен из университета Ювяскюля подверг критике текст олимпийского гимна, в котором, по его мнению, ничего не говорится о спортивном духе, который призван объединять, но утверждается, что жизнь — это состязание, в котором выигрывает тот, кто решил преуспеть, кто не прощает и не сдается.

Поддержка спонсоров 
Осенью 2011 года в Лондоне стартовала кампания Move to the beat, созданная Кока-Колой. В грандиозном шоу участвовали известные спортсмены, а также был исполнен один из официальных гимнов XXX Олимпиады — Anywhere In The World. Марк Ронсон — автор музыки — использовал для записи звуки, производимые спортсменами во время своих действий (например: при опорном прыжке через бревно происходит звук, похожий на музыкальный бит). Исполнительницей слов песни выступила певица Katy B.

Эстафета Олимпийского огня 

Эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр 2012 проводилась с 19 мая по 27 июля 2012 года, вплоть до открытия Олимпийских игр. Эстафета прошла по территории Соединенного Королевства, также были посещены коронные земли — Джерси, Гернси и остров Мэн — и Ирландия.

Церемония открытия 

Церемония открытия состоялась 27 июля на новом, специально сооружённом к играм, 80-тысячном Олимпийском стадионе и носила название «Острова чудес» (). Режиссёром церемонии является лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл. Игры открыла 86-летняя королева Великобритании Елизавета II. 20-минутную секцию сыграл Майк Олдфилд с инструментальной композицией Tubular Bells. В завершении открытия выступил сэр Пол Маккартни с песнями The End и Hey Jude.

Церемония закрытия 
Церемония закрытия Олимпийских игр, которая называлась «Симфония британской музыки» (), состоялась 12 августа на Олимпийском стадионе. По традиции на церемонии был передан Олимпийский флаг мэру следующей столицы летней Олимпиады. На церемонии выступали: One Direction, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs, Джордж Майкл, Энни Леннокс, Ник Мейсон и Майк Резерфорд, Эд Ширан, Jessie J, Рассел Брэнд, Fatboy Slim, Spice Girls, Beady Eye, Эрик Айдл, Muse, Queen, Take That, The Who и др.

Соревнования 
8 июля 2005 года, через два дня после выбора Лондона местом проведения Олимпийских игр, МОК принял решение исключить бейсбол и софтбол из программы этих Игр. Вместо них предлагались к включению гольф, карате, регби-7, роликовый спорт и сквош, однако они не получили необходимого количества голосов.

По сравнению с прошлыми Играми произошли некоторые изменения в программе. 13 августа 2009 года Исполнительный комитет МОК впервые разрешил женщинам принять участие в боксе. Они соревновались в трёх весовых категориях (до 51, 60 и 75 кг) по 12 спортсменок, в то время как одна мужская весовая категория была исключена. Впервые женщины смогли выступать во всех летних видах спорта. В гребле на байдарках и каноэ по гладкой воде соревнования каноэ-двоек на 500 метров среди мужчин заменены женскими соревнованиями байдарок-одиночек на 200 метров. Также все остальные мужские соревнования на дистанции 500 метров (байдарки-одиночки, байдарки-двойки, каноэ-одиночки) укорочены до 200 метров. В теннисе, впервые с 1924 года, прошли соревнования среди смешанных пар. В парусном спорте соревнования в классе Торнадо были исключены, а класс Инглинг заменён на Эллиотт. В велоспорте впервые введены омниум у мужчин и женщин, командная гонка преследования, командный спринт и кейрин у женщин, но были отменены индивидуальная гонка преследования, гонка по очкам и мэдисон.

Также небольшие изменения произошли в гандболе: был отменён турнир за 5-8 места среди команд, проигравших в четвертьфинале. В современном пятиборье изменился формат соревнований: бег и стрельба объединены в одно соревнование.

Всего соревнования проходят по 26 видам спорта и 39 спортивным дисциплинам:

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бокс
  Борьба
 Вольная
 Греко-римская
  Велоспорт
 Трековые гонки
 Шоссейные гонки
 Маунтинбайк
 BMX
 Водные виды спорта
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Волейбол
 Волейбол
 Пляжный волейбол
  Гандбол
  Гребля на байдарках и каноэ
 Гребля на байдарках и каноэ
 Гребной слалом
 Гимнастика
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Прыжки на батуте
  Дзюдо
  Конный спорт
 Выездка
 Конкур
 Троеборье
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Современное пятиборье
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Триатлон
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
  Хоккей на траве

Календарь 
Полное расписание Игр было опубликовано 15 февраля 2011 года.

Медальный зачёт 

Ниже показаны результаты команд (жирным шрифтом выделено наибольшее количество медалей в своей категории):

Лишения наград 
В ходе допингового скандала 2015—2016 года, 22 марта 2016 года решением Международной ассоциацией легкоатлетических федераций были лишены наград следующие спортсмены:
 Ольга Каниськина лишена серебряной медали, которую она получила в ходьбе на 20 км;
 Сергей Кирдяпкин лишился золотой медали, которую он получил в ходьбе на 50-километровую дистанцию.
 Евгения Колодко лишена серебряной медали, которую она получила в толкании ядра. В ходе соревнований Евгения завоевала бронзу, но после того как победительница Игр, белорусская спортсменка Надежда Остапчук, ещё в 2012 году была лишена медали из-за положительной допинг-пробы, результат Колодко стал вторым.
 Российский тяжелоатлет Александр Иванов, выступавший в категории до 94 кг, лишён серебряной медали Игр-2012. В его пробе обнаружен туринабол, а также тамоксифен.
 Светлана Подобедова, Казахстан. Тяжёлая атлетика, женщины до 75 кг. Обнаружен препарат станозолол. Лишена золотой медали.
 Заболотная Наталья, Россия. Тяжёлая атлетика, женщины до 75 кг. Обнаружен препарат туринабол. Лишена серебряной медали.
 Ирина Кулеша, Беларусь. Тяжёлая атлетика, женщины до 75 кг. Обнаружены препараты туринабол и станозолол. Лишена бронзовой медали.
 Россиянка Юлия Зарипова (Иванова), выступающая в беге на 3000 м с препятствиями, лишена золота Олимпиады в Лондоне. По итогам перепроверки допинг-проб в её анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол.
Татьяна Белобородова (Лысенко) выиграла золотую медаль в метании молота, но в ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине и Лондоне, были найдены следы запрещенного вещества туринабола. Международный олимпийский комитет аннулировал результат игр в Лондоне. Белобородова отказалась возвращать золотую медаль.
Иван Ухов 1 февраля 2019 года решением спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне лишен золотой медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне в прыжках в высоту, а также отстранен на 4 года от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Отображение в культуре 
 В сериале «Доктор Кто», в серии «Бойся её» (2006 год), действие происходит во время Олимпийских игр 2012 года. В конце серии Десятый Доктор донёс олимпийский огонь до конца эстафеты. Примечательно, что актёр, играющий Одиннадцатого Доктора, Мэтт Смит, нёс олимпийский огонь в Кардиффе, а также Одиннадцатый Доктор в исполнении этого актёра в дополнительном эпизоде «На вес золота» спасает факелоносца олимпийского огня Олимпиады-2012 от Плачущего ангела.
 Лондонская Олимпиада также неоднократно упоминается и является главной целью спортсменок из американского телесериала «Добиться или сломаться».
 В футуристическом фильме-катастрофе «2012» в экстренном выпуске новостей диктор вскользь упоминает, что летняя Олимпиада в Лондоне отменена в связи с начавшимися землетрясениями и наводнениями.
 По мотивам лондонской Олимпиады в 2011 году вышла третья игра в серии Mario & Sonic — Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games.

См. также 
 Список призёров летних Олимпийских игр 2012
 Летние Паралимпийские игры 2012

Примечания

Ссылки